Flockemann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Flockemann (1870–1955), deutscher Arzt und Konsul in Südafrika
 August Flockemann (1849–1915), deutscher Bildhauer und Maler